Margalida Alemany Enseñat
 Margalida Pons i Jaume
 Pic Margalida
 Santa Margalida
 A Margalida, cançó de Joan Isaac.

Vegeu també 
 Margarida
 Margarita
 Margalida (prenom)